

Bory, comune del distretto di Žďár nad Sázavou

Bory, comune del distretto di Levice